Dragon Ball ou Dragon Ball: Ssawora Son Goku, Igyeora Son Goku (, transl. Deuraegon Bor Ssawora Son o gong, Igyeora Son o gong) é uma adaptação cinematográfica não-oficial coreana do mangá Dragon Ball de Akira Toriyama. O longa foi lançado em 12 de dezembro de 1990. O filme segue a história original Dragon Ball, diferente do taiwanês Dragon Ball: The Magic Begins. Esta adaptação adota os eventos da saga do Imperador Pilaf e um pouco da Saga Saiyajin, tendo a participação de Nappa.

Elenco 
Emerson Nandil - Son Goku

Ju - Bulma
Lee Kye-Yeong - Yamcha
Min-Seok Jang - Oolong
Hyung-Rae Shim - Mestre Kame

Ligações externas 
 

Filmes de Dragon Ball
Filmes da Coreia do Sul